Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2009 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Australijczyk Darcy Ward.

Wyniki

Polskie eliminacje

I półfinał 
15 kwietnia 2009,  Poznań
 Sędzia: Józef Piekarski
 NCD: Sławomir Musielak – 67,74 (wyścig 1)
 Widzów: ok. 1 tys.

do finału awansuje pierwsza ósemka

II półfinał 
15 kwietnia 2009,  Rzeszów
 Sędzia: Rafał Pokrzywa
 NCD: Patryk Dudek – 67,63 (wyścig 6)
 Widzów: ok. 900

do finału awansuje pierwsza ósemka

Finał 
21 kwietnia 2009,  Gorzów Wielkopolski

Rundy kwalifikacyjne

Neustadt Donau 
26 kwietnia 2009,  Neustadt Donau

Do półfinałów awansuje sześciu najlepszych zawodników

Mšeno 
16 maja 2009,  Mšeno

Awans: pierwsza szóstka. Siódmy zawodnik będzie rezerwowym w półfinale.

Krško 
16 maja 2009,  Krško

Awans: pierwsza szóstka. Siódmy zawodnik będzie rezerwowym w półfinale.

Rye House 
17 maja 2009,  Rye House

Awans pierwsza szóstka. Siódmy zawodnik będzie rezerwowym w półfinale.

Elgane 
24 maja 2009,  Elgane

Awans pierwsza szóstka. Siódmy zawodnik będzie rezerwowym w półfinale.

Półfinały

Miszkolc 
do uzupełnienia

Kumla 
do uzupełnienia

Finał 
 Goričan, 3 października 2009
 Sędzia: Marek Wojaczek

Bieg po biegu:
 Klindt, Pavlic, Mitko, Lindgren
 Hougaard, Janowski, Tabaka, Gustafsson
 Ward, Bridger, Wells, Zengota (u1)
 Jonasson, Larsen, Laguta, Gieruckis (u)
 Ward, Hougaard, Larsen, Mitko
 Zengota, Jonasson, Klindt, Gustafsson (u/w)
 Woffinden, Pavlic, Laguta, Wells
 Janowski, Bridger, Lindgren, Gieruckis
 Gustafsson, Gieruckis, Mitko, Wells
 Klindt, Hougaard, Bridger, Laguta
 Ward, Pavlic, Jonasson, Janowski (u/w)
 Woffinden, Zengota, Larsen, Lindgren
 Woffinden, Bridger, Mitko, Jonasson (u3)
 Janowski, Klindt, Larsen, Wells
 Pavlic, Hougaard, Zengota, Gieruckis
 Gustafsson, Ward, Laguta, Lindgren
 Janowski, Zengota, Laguta, Mitko (u)
 Woffinden, Ward, Klindt, Gieruckis
 Pavlic, Larsen, Gustafsson, Bridger
 Hougaard, Tabaka, Wells, Lindgren
 Bieg dodatkowy o srebrny medal: Pavlic, Hougaard, Woffinden

Przypisy

Bibliografia 
 Ward mistrzem świata juniorów
 2009 World Under-21 Final – Gorican 

2009
2009 w sporcie żużlowym